

Anno 
 362 o 362 a.C.

Codici 
 362 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Ray Observatory, nella prefettura di Hokkaidō, in Giappone

Matematica 
 362 – numero